Dentice ist der Nachname mehrerer Personen:

 Luigi Dentice um (1510–1578), italienischer Musiktheoretiker
Fabrizio Dentice um (1530–1581), italienischer Lautenist und Komponist
 Scipione Dentice (1560–1633), italienischer Kirchenmusiker und Komponist